Shiroyama bezeichnet:

als Familienname
 Saburō Shiroyama (1927–2007), japanischer Schriftsteller
 Shōtarō Shiroyama (* 1995), japanischer Weitspringer
als historisches Ereignis
 Schlacht von Shiroyama von 1877, auch als „Letzte Schlacht der Samurai“ bezeichnet